Sezon 1997/1998 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1997/1998 Roma pod wodzą Czecha Zdenka Zemana zajęła 4. miejsce w Serie A. Jedną z czołowych postaci zespołu stał się nowy nabytek, Brazylijczyk Paulo Sérgio, który strzelił 12 goli. Kolonia brazylijska rozrosła się tym samym do pięciu zawodników - oprócz Sérgio i Aldaira grali tu jeszcze Cafu, Vágner i Antônio Carlos Zago.

Rozgrywki 
 Serie A: 4. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach